Preusmjeri Nacrt:Tien Kung